Эдвард «Эдди» Крнчевич (; , Джелонг, штат Виктория, Австралия) — австралийский футболист, нападающий. Игрок сборной Австралии.

Играл в Европе, в основном в Бельгии, а также в Хорватии за загребское «Динамо». Самые лучшие годы его пришлись на игру за бельгийский «Андерлехт», он даже стал в 1989 году лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. Крнчевич — член Зала футбольной славы Австралии. Так же он тренировал две небольшие австралийские команды, но больших успехов не добился. По опросу МФФИИС он занимает 13 место среди лучших футболистов XX века в Океании.

Достижения 
 Чемпион штата Виктория (Австралия): 1978
 Обладатель Кубка Лиги штата Виктория (Австралия): 1978
 Чемпион Австралии: 1979, 1988
 Обладатель кубка NLS: 1980
 Чемпион Югославии: 1982
 Обладатель Кубка Югославии: 1983
 Финалист кубка NLS:1985
 Обладатель Кубка Бельгии: 1988, 1989
 Финалист Кубка Бельгии: 1986
 Чемпион Бельгии: 1986/87
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 1989
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1988/89
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 1987

Ссылки 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Сидней Юнайтед»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Льеж»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Члены австралийского футбольного зала славы